Ла-Субия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 22,11 км². Население — 18240 человек (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Ayuntamiento de La Zubia
 Página de la concejalía de empleo del Ayuntamiento
 Microweb turística de La Zubia realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socio-económicos de La Zubia en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de La Zubia en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады